Ryszard Łabaj (ur. 17 stycznia 1973) – polski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, zwycięzca Biegu Piastów, trzykrotny mistrz Polski, zawodnik MKS Istebna i od 1995 WKS Zakopane.

W 1992 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Vuokatti zdobył brązowy medal w biegu na 10 kilometrów stylem klasycznym. Był to pierwszy medal mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym, zdobyty dla Polski. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Harrachovie był dziewiąty w biegach na 10 km klasykiem i 30 km stylem dowolnym oraz piąty w sztafecie.

Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski (30 km st. klasycznym – 1993, 10 km st. klasycznym – 1994, sztafeta 3 x 10 km – 1995), pięciokrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski (10 km st. klasycznym – 1992, 1995, 40 km st. klasycznym – 1994, 3 x 10 km – 1996, 1997), raz brązowy medal mistrzostw Polski (15 km st. dowolnym – 1993). W 1995 roku zwyciężył w Biegu Piastów.

Po zakończeniu kariery pracuje jako trener, od 2003 w Niemczech.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: -
 sezon 1993/1994: -

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1973